loch – pomieszczenie podziemne
 loch – szkocki termin oznaczający jezioro bądź zatokę morską
 Loch (Dungeon) – wiersz Samuela Taylora Coleridge’a

Zobacz też